Андрей Иванович Дурдин (1829—1889) — младший сын основателя купеческой династии Дурдиных — Ивана Алексеевича, купец 1-й гильдии, наследственный почётный гражданин, благотворитель.

Биография 
Родился в селе Шестихине, когда его отец находился ещё в крепостном состоянии. В Петербург юноша попал в возрасте 9 лет. Получил домашнее образование, прошёл хорошую школу в купеческом деле и начал работать под руководством отца. После смерти отца на протяжении 15-и лет состоял в руководстве товарищества в качестве директора-распорядителя.

Андрей Иванович и его дети были совладельцами доходных домов на Старо-Петергофском проспекте под № 12 и 15 по соседству с заводом. А. И. Дурдин с семьёй жил в доме № 12.

Принимал участие в общественной и благотворительной деятельности. В 1881 году был избран в гласные Городской думы Санкт-Петербурга. На его средства была построена деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери в Териоках. Эта небольшая финская деревушка на берегу Финского залива превратилась, в то время, в популярное дачное место, где покупали землю и строили дачи многие состоятельные петербуржцы. Со временем  возникла необходимость в строительстве православного храма, что и осуществил А. И. Дурдин, имевший дачу в Териоках.

Андрей Дурдин женился в возрасте 20 лет — 1 октября 1850 года в церкви Св. Екатерины его обвенчали с 19-летней Марией (Мария Исидоровна Фёдорова), дочерью санкт-петербургского ремесленника Сидора (Исидора) Фёдорова. Её отец, мастер медного и бронзового цеха, ещё не обзавёлся трёхчастным фамильным прозванием — писался только именем своим и именем отца, без фамилии. У Андрея Ивановича и Марии Исидоровны родилось шесть дочерей и два сына.

А. И. Дурдин скончался в январе 1889 года в своей квартире после долгой и тяжёлой болезни. Андрея Ивановича отпевали в приходской Екатерининской церкви и похоронили на семейном участке Митрофаньевского кладбища.

Мария Исидоровна надолго пережила мужа и скончалась 25 апреля 1901 года. Её похоронили рядом с мужем на Митрофановском кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Дурдины
Освобождённые крепостные
Купцы Санкт-Петербурга